Matröška (Матрёшка) — проект, нацеленный на создание открытого гибкого и кроссплатформенного (включая аппаратные платформы) формата мультимедийного контейнера и набора инструментов и библиотек для работы с данными в этом формате. Этот проект является развитием проекта MCF, но значительно отличается тем, что основан на EBML (Extensible Binary Meta Language — расширяемый двоичный метаязык) — двоичном аналоге языка XML. Использование EBML позволяет расширять формат без потери совместимости со старыми программами.

Особенности стандарта 
Расширения файлов Matroska: .mkv — для видео (также может включать аудио, субтитры и другие вложения), .mka — для аудиофайлов, .mks — для субтитров и .mk3d — для 3D-видео.

Возможности формата, закладываемые в Matroska:
 трансляция через Интернет (протоколы HTTP и RTP);
 быстрая навигация по файлу («перемотка»);
 устойчивость к ошибкам;
 экранные меню (как на DVD). (НЕ реализовано ввиду отсутствия спецификации);
 разбиение файла на главы (Chapters);
 переключаемые «на лету» субтитры;
 переключаемые звуковые дорожки;
 переключаемые видеодорожки;
 модульная расширяемость.

При этом проект не включает в себя форматов сжатия видео и кодеков (таких, как MP3 или JPEG).

Контейнер Matroska может содержать большое число потоков аудио, видео и субтитров, позволяя хранить в одном файле целый фильм и проигрывать его мультимедиа-проигрывателем.

Matroska является открытым проектом (open standard). Это означает, что для персонального использования она абсолютно бесплатна, а техническая спецификация формата битового потока доступна любому, даже компаниям, желающим встроить поддержку формата в свои продукты (для этого потребуется специальная лицензия). Исходный код всех библиотек, созданных группой разработчиков проекта Matroska, распространяется на условиях LGPL (библиотека для проигрывания, написанная на Си с использованием целочисленной арифметики, распространяется также на условиях лицензии BSD).

Matroska является прямой открытой альтернативой контейнерам AVI, ASF, , RealMedia, MP4, MPG.

Поддерживается адаптация и реализация библиотек Matroska для OpenBeOS Mediakit и GStreamer (кроссплатформенной мультимедийной среды, похожей на DirectShow для Windows) и набора фильтров DirectShow для воспроизведения и создания файлов Matroska в Windows.

Программная поддержка 
Программные пакеты со встроенной поддержкой формата Matroska:

Поддержка формата компанией DivX 
В конце 2008 года была выпущена седьмая версия пакета DivX. Одним из нововведений стало использование нового профиля кодирования видеоматериалов, DivX Plus HD, предназначенного для видео высокого разрешения. Профиль включает в себя сжатие видео с помощью кодека H.264, сжатие звука кодеком AAC и хранение итогового файла в контейнере Matroska. Таким образом, все новые медиаустройства, получившие сертификат DivX Plus HD Certified, должны быть способны обрабатывать контейнер MKV.

Аппаратная поддержка 
Отсутствие аппаратной поддержки контейнера на бытовых видеопроигрывающих устройствах стало заметным сдерживающим фактором в его распространении и связано с рядом причин: в контейнер обычно помещалось видео, запакованное ресурсоёмким кодеком H.264/AVC вместе с AC3-звуком, а бытовые устройства, способные работать с подобными кодеками, поздно вышли на рынок и были достаточно дороги; стандартным форматом контейнера для H.264 является MP4; отсутствие поддержки со стороны крупных компаний, производящих видеоаппаратуру и программное обеспечение для создания и воспроизведения видео; контейнер Matroska обладает очень широкими возможностями, которые трудно реализовать в аппаратной форме.

Однако со временем формат MKV стал достаточно популярным. На сегодняшнее время большинство современных телевизоров, медиаплееров и других медиаустройств имеет поддержку этого формата.

Sigma Designs 
Компания Sigma Designs, производитель основной части аппаратных декодеров MPEG для бытовых медиаплееров, в 2006—2008 годах выпустила три чипсета — SMP8650, 8630, 864х и 8620L. Все они поддерживают основные форматы видео высокого разрешения, H.264 и контейнер MP4, а также кодек VC-1 и контейнер AVI, но не содержат никакой встроенной поддержки Matroska, несмотря на то, что некоторые производители, использующие эти чипсеты, добавляют такую поддержку с помощью прошивок.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Медиаконтейнеры